Cornetto kan syfta på:
 Cornetto (glass) – en glass lanserad av GB Glace

Geografi

Italien 

 Cornetto (bergstopp), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Cornetto, Italien, Umbrien, Provincia di Perugia,

Se även 
 Cornett